Мамиашвили — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мамиашвили, Виктор Геразиевич (род. 1965) — советский и российский спортсмен, ныне тренер по греко-римской борьбе.
 Мамиашвили, Михаил Геразиевич (род. 1963) — советский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион.